Moray puede referirse a:

 la región escocesa de Moray;
 el programa Moray de modelado en tres dimensiones; o
 el centro de investigación agrícola incaico Moray en el Perú (llamado también Muray en quichua.).